Kráter je lahko:
 krater - grška posoda iz keramike za mešanje vina in vode
 bombni krater - vdolbina v površju, nastala ob eksploziji
 udarni krater - vdolbina v površju, nastala ob udarcu (drugega nebesnega telesa ali kakega projektila)
 vulkanski krater - osrednji del vulkana po izbruhu, tudi žrelo vulkana
 pseudokrater - krater, ki nastane z eksplozijo pare, ki jo povzroči tok lave.

Zunanje povezave